Nikolaj Kolesnikov – ex sollevatore sovietico, medaglia d'oro olimipica
Nikolaj Kolesnikov – ex velocista sovietico, medaglia di bronzo olimpica